Ponton steht für:
 Ponton als Schwimmplattform / Schwimmkörper
 Personenkraftwagen mit Pontonkarosserie

Ponton ist der Familienname folgender Personen:
 Gustave de Ponton d’Amécourt (1825–1888), französischer Numismatiker und Archäologe; Pionier der Aeronautik 
 Mungo Ponton (1802–1880), britischer Fotografiepionier

Siehe auch:
 Pontonboot
 Ponton Island, Insel vor der Danco-Küste, Grahamland, Antarktika
 Ponton-Mercedes (verschiedene Pkw-Modelle von Daimler-Benz)